Natalja Woronowa ist der Name folgender Personen:

* Natalja Wladislawowna Woronowa (* 1965), russische Sprinterin
 Natalja Woronowa (Ruderin) (* 1986), kasachische Ruderin